

Geografia
 Dipartimento del Musone – dipartimento della Repubblica Romana
 Dipartimento del Musone – dipartimento del Regno d'Italia
 Musone – corso d'acqua delle Marche
 Musone – corso d'acqua del Veneto
 Muson dei Sassi – corso d'acqua del Veneto
 Muson di Castelcucco – corso d'acqua del Veneto
 Muson di Monfumo – corso d'acqua del Veneto
 Muson Vecchio – corso d'acqua del Veneto

Persone
 Angelo Musone (1963)  – ex pugile italiano
 Pietro Musone (1847-1879) – compositore e operista italiano

Altro
 Musone – personaggio dei fumetti Disney